KDO est un sigle qui peut désigner :
 ketodeoxyoctonic acid (en français, acide 3-désoxy-D-manno-oct-2-ulosonique), un acide ulosonique utilisé par les bactéries pour la biosynthèse des lipopolysaccharides.

KDO une abréviation qui peut désigner :
 Kad et Olivier,  un duo d'humoristes français.